Trà Bui, een xã in het district Bắc Trà My in de Vietnamese provincie Quảng Nam
 Trà Bùi